Baluta steht für:
 Baluta (Tanahmasa), Hauptort der indonesischen Insel Tanahmasa.

Baluta ist der Nachname von:
 Tudor Băluță (* 1999), rumänischer Fußballspieler